Comtat de Falkenstein, jurisdicció feudal de Suïssa al Buchsgau 
 Julius Falkenstein (Berlín, 1842 - 1917), metge i explorador alemany